Grand Prix é "grande prêmio" na língua francesa. Você pode estar procurando por:

Grand Prix de Futsal - torneio de futsal
Grand Prix de Patinação Artística no Gelo - série de competições de patinação artística
Grand Prix Brasil de Voleibol - torneio de voleibol
Grand Prix de Voleibol - torneio de voleibol
Grand Prix (Festival de Cannes) - prêmio do Festival de Cannes
Grand Prix (álbum) - álbum da banda escocesa Teenage Fanclub
Grand Prix (filme) - filme estadunidense de 1966, dirigido por John Frankenheimer
Grand Prix (série) - simulador de corrida para computador
Grand Prix Masters - campeonato de automobilismo
A1 Grand Prix - campeonato de automobilismo
Jordan Grand Prix - ex-equipe de Fórmula 1
Prost Grand Prix Racing Team - ex-equipe de Fórmula 1

Desambiguação